St. Willibald bzw. Sankt Willibald, teils auch Wilibald, steht für:
 St. Willibald, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 St. Willibald (Gemeinde Kappel), eine Rotte in der Kärntner Gemeinde Kappel am Krappfeld
 Willibald von Eichstätt (* um 700–787/8), angelsächsischer Missionar und Bischof in Eichstätt

Siehe auch:
 Willibaldskirche